Józefów, comune del Voivodato di Lublino
Józefów, comune del Voivodato della Masovia
Józefów nad Wisłą, comune del Voivodato di Lublino